Aquiles Serdán ist der Name folgender Personen:

* Aquiles Serdán (1877–1910), mexikanischer Revolutionär

Aquiles Serdán ist der Name folgender Orte in Mexiko:
 Aquiles Serdán (Campeche) in Campeche
 Aquiles Serdán (Huixtla) in Chiapas
 Aquiles Serdán (Mazatán) in Chiapas
 Aquiles Serdán (Pantelhó) in Chiapas
 Aquiles Serdán (Durango) in Durango
 Aquiles Serdán (Tingüindín) in Michoacán
 Aquiles Serdán (Zamora) in Michoacán
 Aquiles Serdán (Nayarit) in Nayarit
 Aquiles Serdán (Nuevo León) in Nuevo León
 Aquiles Serdán (Oaxaca) in Oaxaca
 Aquiles Serdán (Macuspana) in Tabasco
 Aquiles Serdán (Paraíso) in Tabasco
 Aquiles Serdán (Altamira) in Tamaulipas
 Aquiles Serdán (Victoria) in Tamaulipas
 Aquiles Serdán (Álamo Temapache) in Veracruz
 Aquiles Serdán (Pánuco) in Veracruz
 Municipio Aquiles Serdán, Verwaltungseinheit in Chihuahua